Graja puede estar haciendo referencia a:

 Graja, nombre común de una especie de córvido.
 Graja (en Canarias), nombre común para el ave endémica y símbolo natural de la isla canaria La Palma.
 Graja de Iniesta, municipio español en la provincia de Cuenca.
 Graja de Campalbo, municipio español en la provincia de Cuenca.